

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Kocia Góra – wieś w woj. lubelskim, w pow. łęczyńskim, w gminie Ludwin
 Kocia Góra – część wsi Kliczków-Kolonia w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Brzeźnio
 Kocia Góra – część wsi Kamienica w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Gołcza
 Kocia Góra – osada wsi Studzienice w pow. starogardzkim, w gminie Kaliska